Manship House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Manship House (Louisiana), ID-Nr. 80001716
 Manship House (Mississippi), ID-Nr. 72000693